Sint-Niklaas-Waver is een oude naam van de gemeente Putte in de provincie Antwerpen.
De naam van de gemeente evolueerde van "Badfrido" of "Befferen" (1008) over "Sint-Niklaas-Waver" (1265) en "Sint-Niklaas-Putte" tot "Putte" (sinds ongeveer 1400).

De naam "Sint-Niklaas-Waver" is afgeleid van de patroonheilige van de gemeente, Sint-Nicolaas, en van het feit dat Putte vroeger deel uitmaakte van het Waverwoud.

Plaats in Antwerpen (provincie)
Putte